Peel steht für:
 Peel (Isle of Man), Stadt auf der Isle of Man
 Peel (Arkansas), Stadt in Arkansas, Vereinigte Staaten
 Peel (Western Australia), Region im Bundesstaat Western Australia, Australien
 Peel (Mönchengladbach), Ortsteil von Mönchengladbach
 Peel (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Regional Municipality of Peel, Regionalgemeinde in der Provinz Ontario, Kanada
 de Peel, Hochmoor in den Niederlanden
 de Peel (Luftwaffenstützpunkt), ein niederländischer Luftwaffenstützpunkt nahe Deurne
 De Groote Peel, Nationalpark in den Niederlanden
 Peel, Originaltitel von Orangenschalen – Eine Übung in Disziplin

Peel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrée Peel (1905–2010), französische Widerstandskämpferin
 Ann Peel (* 1961), kanadische Geherin
 Arthur Wellesley Peel, 1. Viscount Peel (1829–1912), britischer Politiker

 David Peel Yates (1911–1978), britischer Offizier
 Dwayne Peel (* 1981), walisischer Rugbyspieler
 Frederick Peel (1823–1906), britischer Politiker
 Harry Peel (1900–1976), englischer Fußballspieler
 Homer Peel (1902–1997), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ian Peel (* 1958), britischer Sportschütze

 Jonathan Peel (1799–1879), britischer Politiker
 Laura Peel (* 1989), australische Freestyle-Skierin
 Paul Peel (1860–1892), kanadischer Maler
 Quentin Peel, Journalist 
 Robert Peel (1788–1850), britischer Politiker
 Samuel W. Peel (1831–1924), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Peel (1793–1865), britischer Siedler in Australien

 Yana Peel, britische Geschäftsfrau, Museumsdirektorin

Peel ist der Familienname folgender fiktiven Personen:
 Emma Peel, Protagonistin der Fernsehserie Mit Schirm, Charme und Melone

Siehe auch:
 Peel Cirque, Bergkessel auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Peel Engineering Company, Auto- und Bootsmarke von der Isle of Man, Großbritannien
 Peel Engineering, englischer Automobilhersteller
 Peel-Naht, eine Nahtverschweissung von Kunststoff-Folien, die leicht lösbar ist
 Peel River
 Peele
 Piel
 Piehl